В данной статье приводится список хет-триков Континентальной хоккейной лиги.

Список 
. Звёздочкой обозначены команды, игравшие дома

Статистика

Лидеры по количеству хет-триков среди игроков 

Четыре и более. Жирным выделены игроки выступающие за клубы КХЛ в сезоне 2022/2023

Распределение хет-триков по странам 
Гражданство игроков, делавших хет-трики

Распределение хет-триков по клубам

Распределение хет-триков по сезонам

Факты 

 Алексей Морозов — единственный, кто забрасывал 5 шайб в одном матче (21 ноября 2008), и единственный, кто забрасывал 4 шайбы за один период (29 октября 2009). Кроме Морозова никому не удалось забросить 4 шайбы в одном матче более одного раза. Быстрее (14 мин 59 сек) и раньше (30:13) всех забрасывал 4 шайбы в одном матче Максим Якуценя (30 ноября 2009)
 Хет-трик 39-летнего нападающего «Атланта» Олега Петрова в ворота «Северстали» 27 февраля 2011 года стал одновременно самым быстрым (ровно три минуты), самым ранним и самым «возрастным» на тот момент в КХЛ. Первые два достижения Петров удерживал более 3,5 лет, до осени 2014 года, а последнее достижение превысил только он сам, сделав хет-трик 2 апреля 2011 года. Кроме Петрова только один хоккеист делал хет-трик в возрасте 38 лет и старше — Максим Афиногенов в сезоне 2018/19. До 2017 года Петров оставался единственным хоккеистом, сделавшим два хет-трика в одном розыгрыше Кубка Гагарина. В 2017 году Данис Зарипов сделал три хет-трика в одном розыгрыше.
 Самый ранний хет-трик на счету форварда финского «Йокерита» Никласа Хагмана, который 17 сентября 2014 года забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика», когда в первом периоде было сыграно 13 минут и 36 секунд. Это был первый хет-трик для хоккеистов «Йокерита» в матчах КХЛ.
 Нападающий «Торпедо» Войтек Вольский 6 октября 2014 года оформил самый быстрый хет-трик: на три заброшенные шайбы в начале второго периода он потратил 1 минуту и 46 секунд. Это был первый в истории КХЛ хет-трик представителя Польши.
 Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон сделал два подряд хет-трика 3 и 5 октября 2015 года. Это самый короткий промежуток между хет-триками в истории КХЛ. При этом в обоих случаях Эллисон забрасывал первую шайбу после 35-й минуты матча. 11 и 13 марта 2017 года в розыгрыше Кубка Гагарина два хет-трика подряд сделал нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов.
 Александр Радулов является рекордсменом по времени между первым и последним хет-триком в КХЛ. Первый хет-трик он сделал 7 декабря 2011 года в составе «Салавата Юлаева», а последний — 17 ноября 2022 года в составе «Ак Барса». Между первым и последним хет-триками прошло 10 лет, 11 месяцев и 10 дней.
 Самая поздняя первая шайба в рамках хет-трика была заброшена Ильёй Михеевым из «Авангарда» в ворота «Северстали» 20 декабря 2018 года (55:02). Михееву в итоге хватило 4 минут и 22 секунд для того, чтобы оформить хет-трик. При этом Михеев забросил по шайбе в меньшинстве, большинстве и равных составах.
 Самое долгое время между первой и последней шайбой в хет-трике — 72 минуты и 22 секунды. 8 марта 2017 года Максим Карпов из московского «Динамо» принёс своей команде победу в матче плей-офф против СКА в конце первого овертайма.
 Форвард «Йокерита» Ээли Толванен в матче с минским «Динамо» (6:1) 23 августа 2017 года стал автором самого «молодого» хет-трика в истории КХЛ. Ему в тот момент было 18 лет и 123 дня, в том матче он набрал 4 (3+1) очка.
 4 сентября 2014 года было сделано 4 хет-трика (в том числе два хет-трика в одном матче), это наибольшее количество хет-триков за один игровой день.
 Датские хоккеисты сделали два хет-трика в КХЛ, и это произошло в одном матче. 6 января 2020 года игроки «Йокерита» Никлас Йенсен и Петер Регин забросили по три шайбы в ворота рижского «Динамо» (7:0).

См. также 
 Список игроков КХЛ, забивавших 4 и более шайб в одной игре
 :Категория:Списки хет-триков в футболе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

Континентальная хоккейная лига
Списки хет-триков
Хоккейные списки